Росана Сан Хуан () мексичка je глумица.

Филмографија

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1969.
Мексичке глумице
Биографије живих особа